Исмаэль Мендивиль Салинас (, ум. в июне 2015) — боливийский шахматист.

Один из сильнейших боливийских шахматистов 1960—1970-х гг.

В составе сборной Боливии участник шахматных олимпиад 1960, 1972 и 1978 гг., а также Панамериканского командного чемпионата 1971 г.

В 1963 и 1969 гг. представлял Боливию в зональных турнирах.

В 1968 г. участвовал в Панамериканском чемпионате.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Мендивиля в базе Chessgames
 Личная карточка И. Мендивиля на сайте 365Chess
 Личная карточка И. Мендивиля на сайте 365Chess (партии с олимпиады 1972 г.; под фамилией Салинас)
 Личная карточка И. Мендивиля на сайте 365Chess (партия с Л. Эгордом с олимпиады 1972 г.; под фамилией Салинас)

Шахматисты Боливии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад